Иоганн Гебхард Эренрейх Маас (; 26 февраля 1766— 23 декабря 1823) — немецкий философ.

Профессор в Галле, критик теоретической и сторонник практической философии Канта. Сочинения: «Ueber die Aehnlichkeit der christlichen mit der neuern (Kant’schen) philosophischen Sittenlehre» (1791), «Versuch uber Einbildungskraft» (1792), «Grundriss der Logik» (1793), «Versuch über die Leidenschaften» (1805—1807) и «Versuch über die Gefühle» (1811).

Примечания

Литература 
 

Философы Германии